Il doppio del torneo di tennis Schickedanz Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Amir Hadad e Harel Levy che hanno battuto in finale Jan Frode Andersen e Johan Landsberg 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Jason Marshall /  Jiří Vaněk (primo turno)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)

 Adrián García /  Alejandro Hernández (primo turno)
 Irakli Labadze /  Alexander Peya (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 2005